Charadse (englisch Kharadze) steht für:
 Ana Charadse (1905–1977), sowjetische Botanikerin und Hochschullehrerin
 Ewgeni Charadse (1907–2001), georgischer Astronom
 (2147) Kharadze, Asteroid des Hauptgürtels